

Sigle 
 Design Web Format  – formato di file aperto, compresso, sviluppato da Autodesk

Codici 
 DWF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dayton Wright AFB (Stati Uniti)

Altro 
 DWF donnawomanfemme  – rivista italiana
 Deutsche Flugzeugwerke GmbH (DFW) – azienda aeronautica ora scomparsa